Mad est un nom qui désigne :
 Renaud Mader (1969-1993), dit « Mad », auteur français de bande dessinée ;
 Mad, un magazine de BD ;
 Mad, une série télé dérivée du magazine de BD ;
 Mad et Gloria, une série de bande dessinée publiée dans Line ;
 Rupt de Mad, une rivière de Lorraine, en France ;
 MAD architects, une agence d'architecture sino-japonaise ;

Mad ou Maad est un titre, qui signifie :
 Maad a Sinig, roi de Sine ;
 Maad Saloum, roi de Saloum.

MAD est un code, qui signifie :
 Dirham, la monnaie du Maroc, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 Madagascar, selon la liste des codes pays du CIO ;
 Aéroport Adolfo Suárez, de Madrid-Barajas, aéroport de Madrid-Barajas (Espagne), selon le Code AITA des aéroports.

mad est un code, qui signifie :
 le madurais, langue parlée en Indonésie, selon la norme ISO 639 des codes des langues.

MAD est un acronyme qui signifie :
 Mouvement Alternatif du Déchet, association militant pour la pratique du réemploi des déchets, à Auch dans le Gers en France ;
 Mutual assured destruction, français Destruction mutuelle assurée, une théorie militaire de la guerre froide ;
 Magnétoaérodynamique, domaine de la magnétohydrodynamique (MHD) appliqué au vol atmosphérique ;
 Magnetic anomaly detector, en français détecteur d'anomalie magnétique, utilisé en aéronautique ;
 Amt für den Militärischen Abschirmdienst, service de renseignement militaire allemand ;
 Malevolent Agency of Destruction, (Agence Malveillante de Destruction) agence secrète et maléfique créé par un mégalomane nommé Docteur Gang dans la série d'animation Inspecteur Gadget ; 
 Moulin à danses, deux boites de nuit, l'une située à Lausanne et l'autre à Genève en Suisse romande.
 Le MAD, dénommé jusqu'en janvier 2018 « Les Arts décoratifs », une institution culturelle française.

Code